Lipovac puede referirse a:

Localidades de Croacia
 Lipovac (Gradina), en el ejido de Gradina, condado de Virovitica-Podravina.
 Lipovac Krstinjski, en el ejido de  Vojnić, condado de Karlovac.
 Lipovac Majur, en el ejido de Daruvar, condado de Bjelovar-Bilogora.
 Lipovac (Nijemci), en el ejido de Nijemci, condado de Vukovar-Sirmia.
 Lipovac (Rakovica), en el ejido de Rakovica, condado de Karlovac. 
 Lipovac (Pakrac), en el ejido de Pakrac, condado de  Požega-Eslavonia.

Localidades de Serbia
 Gornji Lipovac (Brus) , localidad de Serbia en el distrito de Rasina.